Епархия Каира (лат. Eparchia Cahirensis):
 Епархия Каира (маронитская)
 Епархия Каира (сиро-католическая)
 Епархия Каира (халдео-католическая)